Де́нис Ройль (; род. 29 июня 1989, Марктредвиц) — немецкий хоккеист, защитник. Игрок клуба «Адлер Мангейм» и сборной Германии.

Карьера 
Ройль начал свою профессиональную карьеру в молодёжном клубе «Адлер Мангейм» в 2004 году. В течение трёх лет он выиграл два чемпионата со своей командой. В 2007 году игрока приметили скауты из клуба НХЛ «Бостон Брюинз». Ройль был задрафтован в пятом раунде, под 130 номером в драфте НХЛ 2007 года. По договоренности игрок должен был отыграть в одной из северо-американских молодёжных лиг. В сезоне 2007/08 он перешёл в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека в клуб «Lewiston MAINEiacs». Отыграв успешно два сезона, Ройль сыграл несколько игр в команде «Провиденс Брюинз» — фарм-клубе «Бостон Брюинз». Там он не закрепился в основном составе и вернулся в Германию в «Адлер Мангейм». В сезоне 2009/10 стал полноценным игроком основной команды «Адлер Мангейм». В январе 2012 года продлил контракт с клубом до 2014 года.

В национальную сборную Германии начал привлекаться с начала 2010 года в товарищеских играх, участник чемпионатов мира 2011 года и 2012 года. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионата мира среди молодёжных команд 2009 года. В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 2006 года и 2007 года.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»